Cubo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cubo (ö),

Spanien 

 Cubo de Bureba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar